Jenifer peut désigner :
 Jenifer, une chanteuse française (1982-) ;
 Jenifer, son premier album (2002) ;
 Jenifer, un épisode de la première saison des Maîtres de l'horreur (2005).